Дмитрий Каприн:
 Каприн, Дмитрий Васильевич (1921—2015) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Каприн, Дмитрий Александрович (1977) — российский пианист, доцент Московской консерватории.